Ellger est le nom de famille des personnes suivantes :

 Dietrich Ellger (* 1938), homme politique allemand (SPD)
 Sieglinde Ellger-Rüttgardt (né en 1941), professeur d'enseignement général de réadaptation

Voir aussi :
 Elger